Malkov ou Málkov est un nom de famille masculin slave, son équivalent féminin est Malkova ou Málková. Il peut faire référence à :

Personnes 
  (1993-), joueur de football russe
  (1981-), joueur de football russe
  (1978-), joueur de football russe
 Igor Malkov (1965-), un ancien patineur de vitesse soviétique
 Irina Malkova (1989-), joueuse de volley-ball russe
 , un mathématicien américain et homme d'affaires
  (1941-), actrice tchèqe
 Mia Malkova (1992-), actrice américaine de films pornographiques
 Petr Malkov ou Pyotr Malkov, entraîneur du Hockey Club Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
  (1980-), un joueur de football
  (1986-), un joueur de badminton
  (1988-), joueur de football russe
  (1975-), joueuse de tennis tchèque

Toponymie

Málkov, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Málkov, une commune du district de Beroun dans la région de Bohême-Centrale.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités en  Tchéquie